Bulis ist

 der Name einer antiken Stadt in Phokis am Golf von Korinth, siehe Boulis

Bulis ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Bulis, britischer Science-Fiction-Autor im Umkreis der Fernsehserie Doctor Who
 Henry C. Bulis (1830–1897), US-amerikanischer Politiker
 Jan Bulis (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler
 Jānis Bulis (* 1950), Bischof von Rēzekne-Aglona